Hans Ryffel ist der Name folgender Personen:

* Hans Ryffel (Beamter) (1878–1949), Schweizer Post- und Finanzbeamter 
 Hans Ryffel (Rechtsphilosoph) (1913–1989), Schweizer Rechtsphilosoph
 Hans Heinrich Ryffel (1804–1880), Schweizer Unternehmer und Politiker